Влади́мир Ива́нович Смирно́в:
 Смирнов, Владимир Иванович (1887—1974) — русский и советский математик, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда.
 Смирнов, Владимир Иванович (1895—1972) — заместитель начальника отдела кадров НКВД СССР.
 Смирнов, Владимир Иванович (1908—1983) — заместитель Главнокомандующего ГСВГ по боевой подготовке.
 Смирнов, Владимир Иванович (1908—1983) — председатель Исполнительного комитета Куйбышевского городского Совета.
 Смирнов, Владимир Иванович (1910—1988) — советский учёный и педагог, геолог, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда.
 Смирнов, Владимир Иванович (1924—2016) — советский и российский писатель и краевед.
 Смирнов, Владимир Иванович (1926—2009) — советский и российский гидрометеоролог, полярный исследователь.
 Смирнов, Владимир Иванович (1927—2003) — советский строитель-нефтяник, Герой Социалистического Труда. 
 Смирнов, Владимир Иванович (1950—2014) — ректор Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии, доктор наук.